Östby eller Østby kan syfta på:

Geografi
Östby södra och Ö – en småort i Ånge kommun i Västernorrlands län i Sverige
Østby, Trysil – en ort i Trysils kommun i Innlandet fylke i Norge
Østby, Tydal – en ort i Tydals kommun i Trøndelag fylke i Norge
Östby, Ockelbo socken – en hållplats vid före detta Dala–Ockelbo–Norrsundets Järnväg

Personer
Jan Østby (1902–1986), norsk lärare och barnboksförfattare
Einar Østby (1935–), norsk längdskidåkare

Se även
Östby kyrkplats
Östbysänkningarna
Östbye